Churu (district), een district van de Indiase staat Rajasthan
 Churu (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Churu